Аннели Альханко (; род. 11 сентября 1953) — шведская  финского происхождения.

Биография 
Аннели родилась в 1953 г. в Боготе, Колумбия, где её отец, Эркки Альханко, был генеральным консулом Финляндии. В возрасте 4 лет её привезли в Швецию, где она с 1963 по 1971 гг. училась в . По окончании обучения Аннели работала в Королевском балете Швеции и быстро стала одной из ведущих балерин: уже в 1971 г. она танцевала в «Щелкунчике» в постановке Рудольфа Нуреева, а затем исполняла главные роли в классических балетных постановках.

В 1973 г. Аннели была назначена солисткой, в 1976 г. — прима-балериной, а в 1990 г. её назвали первой балериной Швеции. Её приглашали во многие ведущие балетные труппы мира, и она была единственной шведкой, которую пригласили танцевать в Москву в Большой театр: здесь она в 1984 г. исполняла роль в балете «Жизель» в постановке Галины Улановой. После этого Аннели даже получила титул Prima ballerina assoluta как знак признания её таланта.

Оставив Королевскую оперу, Аннели продолжала выступать в качестве приглашённой актрисы и занялась преподавательской деятельностью. В 2007 г. она открыла свою школу танца, которая в 2010 г. влилась в танцевальную академию Base 23 — Stockholm Dance Academy, где кроме классического балета обучают и другим направлениям танца.

В 1975 г. в Швеции были выпущены марки с изображением Аннели Альханко и , в 2003 г. портрет Аннели был включён в Национальную портретную галерею в замке Грипсхольм.

Племянница Аннели —  — была Мисс Швеция-2006.

Признание и награды 
 1980 г.: оперный приз Svenska Dagbladets
 1998 г.: Медаль Литературы и искусств
 2010 г.: Natur & Kulturs kulturpris
 2014 г.: золотая медаль Teaterförbundet

Главные роли 
 Лебединое озеро
 Щелкунчик
 Ромео и Джульетта
 Спящая красавица
 Жизель
 Fröken Julie
 Укрощение строптивой
 Коппелия
 Манон
 Баядерка
 Онегин
 Сон в летнюю ночь

Ссылки 
 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/anneli-alhanko
 https://www.expressen.se/nyheter/anneli-alhanko-jag-fick-inte-dra-av-taspetsskorna/
 https://web.archive.org/web/20200112153828/http://owlit.blogspot.com/2010/04/k-u-l-t-u-r-p-r-i-s-e-t-2-0-1-0.html
 https://web.archive.org/web/20200112155325/https://teaterforbundet.se/teaterforbundets-guldmedalj-till-anneli-alhanko-och-per-arthur-segerstrom/

Балетные педагоги по алфавиту
Балетные педагоги Швеции
Балетные педагоги XXI века